Rheinische Allianz ist eine andere Bezeichnung für

Rheinischer Bund, ein 1658 entstandenes, überkonfessionelles Defensivbündnis deutscher Reichsfürsten und Frankreichs
Kölner Allianz, ein katholisch dominiertes Vorläuferbündnis des Rheinischen Bundes